Села:
 Руденька — Житомирська область, Звягельський район
 Руденька — Житомирська область, Тетерівська сільська громада
 Руденька — Житомирська область, Глибочицька сільська громада